Quicksand () может иметь различные значения.

Музыка:
 Quicksand — американский постхардкор-группа.

 Quicksand — альбом Теда Кёрсона 1976 года.
 Quicksand — альбом рэпера Noah23 2002 года.

 «Quicksand» — песня группы Martha and the Vandellas 1963 года.
 «Quicksand» — песня Дэвида Боуи 1971 года.
 «Quicksand» — песня дуэта La Roux 2008 года.
 «Quicksand» — песня Каро Эмеральд 2015 года.
 «Quicksand» — песня Тома Чаплина 2016 года.
 «Quicksand» — песня рэпера Morray 2020 года.

Кино:
 «Зыбучий песок» () — американский фильм Виктора Шерзингера 1918 года.
 «Зыбучие пески» () — американский фильм Джека Конуэя 1923 года.
 «Зыбучий песок» () — американский фильм Ирвинга Пичела 1950 года.
 «Зыбучие пески» () — американский фильм Сэма Фёрстенберга 2002 года.
 «Зыбучие пески» () — британо-французско-немецкий фильм Джона Маккензи 2003 года.